Die Millî Lig 1959/60 war die zweite Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 26. August 1959 mit dem 1. Spieltag mit der Partie Galatasaray Istanbul gegen Beykozspor und endete am 12. Juni 1960 zwischen Fenerbahçe Istanbul gegen Beşiktaş Istanbul.

Beşiktaş Istanbul wurde zum ersten Mal offiziell in der Vereinsgeschichte türkischer Fußballmeister. Der Klub wurde vor Gründung der Liga zweimal Gewinner des Federation-Pokals, doch diese Titel wurden erst am 9. Mai 2002 offiziell erkannt. Vizemeister dieser Spielzeit wurde Fenerbahçe Istanbul.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation

Torschützenkönig 
Metin Oktay von Galatasaray Istanbul wurde mit 33 Toren Torschützenkönig der Saison 1959/60. Oktay gewann diese Auszeichnung zum zweiten Mal.

Trainer

Trainerwechsel während der Saison 
 László Székely (Karagümrük SK) Grund: Entlassung. Verließ den Verein nach dem 6. Spieltag.
 Cihat Arman (Kasımpaşa Istanbul) Grund: Rücktritt. Verließ den Verein nach dem 7. Spieltag.
 Fikret Bilal (MKE Ankaragücü) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 19. Spieltag
 Bülent Aziz Esel (Altınordu Izmir) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 19. Spieltag.
 Ignác Molnár (Fenerbahçe Istanbul) Grund: Entlassung. Verließ den Verein nach dem 19. Spieltag
 Leandro Remondini (Galatasaray Istanbul) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 19. Spieltag
 Recep Adanır (Kasımpaşa Istanbul) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 21. Spieltag
 Bayram Dinsel (Altay Izmir) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 22. Spieltag
 Necdet Erdem (Vefa Istanbul) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 22. Spieltag
 İsmet Yamanoğlu (Vefa Istanbul) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 26. Spieltag
 Sait Altınordu (Izmirspor) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 32. Spieltag
 Refik Vardaroğlu (Altınordu Izmir) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 36. Spieltag
 Gündüz Kılıç (Feriköy SK) Grund: unbekannt. Verließ den Verein nach dem 37. Spieltag.

Die Meisterschaftsmannschaft Beşiktaş Istanbul

Weblinks 
 Information zur Saison 1959/60 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1959/60
Fußballsaison 1959/60